Der Begriff 185. Division steht für folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  185. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  185. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)

Fallschirmjäger-Divisionen 
  185ª Divisione paracadutisti “Folgore” (Königreich Italien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern